Die Samsung Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Lugano. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 9. bis 15. April 2018 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Samsung Open 2018 fand vom 8. bis 10. April 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Lugano